Shālkūh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shāltūk, ort, Gilan, 
 Kūh-e Halsem, berg, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar